Владимир Пашуто:
 Пашуто, Владимир Ростиславович (1942—2008) — российский политический деятель.
 Пашуто, Владимир Терентьевич (1918—1983) — советский историк и педагог, член-корреспондент АН СССР.